Polska kriget kan syfta på:

 Första polska kriget – en väpnad konflikt mellan Polen och Sverige åren 1563-1568
 Andra polska kriget – en del av maktkampen kring den svenska kronan mellan svensk-polske kung Sigismund och svenske kung Karl 1600-1629
 Karl X Gustavs polska krig – ett krig främst mellan Sverige och Polen-Litauen 1655–1660

Se även
 Polsk-svenska krig